

Musique 

 Yoka Lokole, groupe musical congolais (RDC).

Odonyme 

 , gare de la Ligne principale Sanin.

Patronyme 

 Aimé Emmanuel Yoka, homme politique congolais (RC) ;
 André Yoka Lye Mudaba (né en 1947), écrivain congolais (RDC) ;
  (né en 1975), réalisateur et scénariste polonais ;
 Tony Yoka (né en 1992), boxeur français.

Prénom

Voir aussi